Бетані Маттек-Сендс та Джеймі Маррей виграли турнір у 2018-му та 2019-му, але цього року вони поступилися вже в першому колі парі Андрея Клепач / Йоран Фліген.

Перемогу в турнірі здобула американсько-британська пара Дезіре Кравчик / Джо Солсбері, здолавши в фіналі дует мексиканки Джуліани Олмос та сальвадорця Марсело Аревало з рахунком  7–5, 6–2.

Сіяні пари

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Інформація про інших учасників

Вайлдкарди

Захищений рейтинг

Знялися 
  Квета Пешке /  Кевін Кравіц → їх замінили  Даяна Ястремська /  Макс Перселл
  Олена Рибакіна /  Андрій Голубєв → їх замінили  Еллен Перес /  Марсело Демолінер
  Віра Звонарьова /  Тім Пютц → їх замінили  Гейлі Картер /  Гантер Різ

Посилання

Зовнішні посилання 
Основна сітка 

US Open - Mixed Doubles
Mixed Doubles